Verdan ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Verdan (1909–2006), Schweizer Chirurg
 François Verdan (1747–1818), Schweizer Unternehmer und Richter
 Nicolas Verdan (* 1971), Schweizer Journalist und Schriftsteller